GfK est un sigle qui peut désigner :
 GfK (où Gfk signifie Gesellschaft für Konsumforschung ou société pour la recherche sur la consommation), le plus grand institut d'études de marché et d'audit marketing d'Allemagne ;
 GfK Entertainment, une société allemande d'études de marché qui propose des données d'études de marché dans le secteur du divertissement dans le monde entier.

GFK est un sigle qui peut désigner :
 GFK (où Gfk signifie Gesellschaft für Konsumforschung), un groupe de metalcore québécois.